

Geografia 
 Spagna
 Lezama – comune nella comunità autonoma dei Paesi Baschi

Persone 
 Ángel Lezama – calciatore venezuelano, difensore
 Arturo Lezama – politico uruguaiano, Presidente del Consejo Nacional de Gobierno
 José Lezama Lima – poeta, scrittore e saggista cubano
 Ligia Lezama – scrittrice, sceneggiatrice e autrice televisiva venezuelana
 Mayra Alejandra Rodríguez Lezama – attrice venezuelana
 Raimundo Pérez Lezama – calciatore spagnolo, portiere

Altro 
 Impianti di Lezama – struttura tecnico-logistica dell'Athletic Bilbao
 Parco Lezama – parco urbano situato nel quartiere di San Telmo a Buenos Aires